«Бэйцзин Хундэн» () — бывший профессиональный футбольный клуб из г.Пекин, КНР. Был основан в 1997 году. Принимал участие во втором по силе китайском дивизионе — первой лиге. Был расформирован в 2010 году после покупки его места в чемпионате командой «Пекин Баси».

Изменение названия 
 1997—2003 Бэйцзин Лунли 北京龙力
 2003—2007 Бэйцзин Хундэн 北京宏登
 2008—2009 Бэйцзин Яньцзешэн 北京燕捷圣

Результаты 
 По итогам сезона 2009 года

За всё время выступлений

  во 2-й части группового этапа
  в Северной Лиге

Ссылки 
 «Бэйцзин Хундэн» на Байдупедии

Примечания 

Футбольные клубы Китая
Футбольные клубы Китая, прекратившие существование